Chouan hace referencia a varios artículos:

Historia
 Chuan, los insurgentes contrarrevolucionarios bretones que mandaba Jean Chouan durante la Revolución francesa.
 Guerra de los Chuanes

Literatura
 Les Chouans, novela de Balzac.

Familia
 El mote de la familia Cottereau (Bretaña, siglo XVIII) por el que eran conocidos los hermanos Chouan:
 Jean Chouan (Jean Cottereau)
 François Chouan (François Cottereau) 
 Pierre Chouan (Pierre Cottereau) 
 René Chouan (René Cottereau)